Šťastný () est un mot tchèque et slovaque qui signifie heureux. La forme féminine est Šťastná.

Plusieurs personnes ont porté ce nom :
 František Šťastný, pilote de motocyclette
 Bohuslav Šťastný, joueur tchécoslovaque de hockey sur glace né en 1949 Chotěboř aujourd'hui ville de République tchèque
 Michal Šťastný, joueur slovaque de hockey sur glace
 La famille Šťastný issue de Slovaquie :
 Vladimír, Bohumil, Marián Šťastný, Peter et Anton tous frères.
 Paul et Yan fils de Peter